Adams Crossroads ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Adams Crossroads (Alabama), im Cherokee County
 Adams Crossroads (Delaware), im Sussex County
 Adams Crossroads (Georgia), im Gwinnett County
 Adams Crossroads (Tennessee), im Dickson County